Mahler:
 Alma Mahler-Werfel
 Gustav Mahler
 Horst Mahler
 Kurt Mahler

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești
Nume de familie ocupaționale